Гудак Василь Андрійович (* 1941) — майстер художньої кераміки, мистецтвознавець. Член НСХУ.
 Гаральд Гудак ( 1957) — німецький бігун на 1500 метрів, світовий рекордсмен.
 Єн Гудак ( 1986) — американський фристайліст.
 Міхал Гудак ( 1969) — словацький актор та телеведучий.
 Павол Гудак (1959—2011) — словацький письменник, журналіст та публіцист.
 Гудак Петро Степанович ( 1961) — український вчений у галузі медицини, нейрохірург, скрипаль, кандидат медичних наук.
 Пол Гудак (1952—2015) — американський професор інформатики, один із розробників мови «Haskell».
 Гудак Роман Семенович ( 1992) — український футболіст, півзахисник футбольного клубу «Тернопіль».
 Тім Гудак ( 1967) — канадський політик.

Також 
 Пік Гудака — гора поблизу льодовика Пламмера, хребет Герітейдж в Антарктиді.